Tschurilowo steht für:

 Tschurilowo (Blagoewgrad), Dorf in der Oblast Blagoewgrad, Bulgarien

 Tschurilowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk, Russland
 Tschurilowo (Solotuchino), Dorf im Rajon Solotuchino, Oblast Kursk, Russland
 Tschurilowo (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod, Russland
 Tschurilowo (Kowrow), Dorf im Rajon Kowrow, Oblast Wladimir, Russland
 Tschurilowo (Sobinka), Dorf im Rajon Sobinka, Oblast Wladimir, Russland

Siehe auch:
 Tschurilow